Теодора Сара Орн Джютт (; ) — американская  и .

Биография 

Теодора Сара Орн Джютт родилась 3 сентября 1849 года в городе Йорке; её семья проживала в Новой Англии на протяжении многих поколений.

Приобрела известность рассказами и очерками жизни Новой Англии, в которых пуританские характеры изображены с очень симпатичной стороны. Из романов её выдается «The Country Doctor», из других произведений — «Old Friends and New», «A Marsh Island», «A White Heron», «The King of Folly Island» и «The Country of the Pointed Firs».

Примечания

Литература 
 Bell, Michael Davitt, ed. Sarah Orne Jewett, Novels and Stories (Library of America, 1994) 

 Blanchard, Paula.  Sarah Orne Jewett: Her World and Her Work (Addison-Wesley, 1994) 
 Church, Joseph.  Transcendent Daughters in Jewett's Country of the Pointed Firs (Fairleigh Dickinson UP, 1994) 
 Renza, Louis A. "A White Heron" and The Question of Minor Literature (University of Wisconsin Press, 1985) 
 Sherman, Sarah W. Sarah Orne Jewett, an American Persephone (University Press of New England, 1989)

Ссылки 

 
 The Sarah Orne Jewett Text Project
 The Country of Pointed Firs at Bartleby.com
 Sarah Orne Jewett's Literature Online
 PAL
 Index entry for Sarah Orne Jewett at Poet's Corner
 Sarah Orne Jewett House Museum, South Berwick, Maine
 Sarah Orne Jewett's "A White Heron"
Letters of Sarah Orne Jewett
Sarah Orne Jewett at the Boston Athenaeum
Out of the Archives: Someone Will Remember Us: Decoding 19th Century Queer Literature, The History Project Documenting LGBTQ Boston, Sept 11, 2020
 Finding aid to Sarah Orne Jewett letters at Columbia University. Rare Book & Manuscript Library.

Английские писатели
Английские поэты